Souto Maior peut désigner :
au Portugal :
homonymies strictes :
Souto Maior, paroisse civile de la municipalité de Sabrosa, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Souto Maior, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
homonymies partielles :
voir la page d'homonymie Souto.

Voir aussi 
 Soutomaior (ou Sotomayor), commune espagnole de la province de Pontevedra.